Parge ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Parge (1951–2019), deutscher Boxer
 Hans Parge (1902–1967), deutscher Schauspieler und Conférencier
 Robert Parge (* 1997), rumänischer Leichtathlet
 Wilfried Parge (1918–1963), deutscher Politiker (CDU) und Journalist
 Wolfgang Erich Parge (1907–1968), deutscher Schauspieler, Kabarettist und Hörspielsprecher